Висо-дель-Маркес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Алькудия. Население — 2804 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля